Unterfell steht für:

 das untere Fell bei Säugetieren, siehe Wollhaar
 Unterfell (Gemeinde St. Oswald), Ortsteil von St. Oswald, Bezirk Melk, Niederösterreich